Алье́тта () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1938) — французский экономист.
  (1940—2000) — итальянский политик.